Парламентские выборы состоялись в Косово 6 октября 2019 года. Основные оппозиционные партии Ветевендоше (Vetëvendosje) и Демократическая лига Косово (LDK) получили наибольшее количество голосов. Лидер Vetëvendosje Альбин Курти стал премьер-министром, сформировав правящую коалицию с LDK на антикоррупционной платформе. Он второй премьер-министр, который не был бойцом Армии освобождения Косово в начале 1990-х годах.

Политическая обстановка 
19 июля 2019 года премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку после того, как был вызван для допроса в Международный уголовный суд (KSC) в Гааге, Нидерланды . Конституция требовала, чтобы президент назначил нового кандидата для формирования правительства, либо объявил о проведении новых выборов в течение 30-45 дней после консультаций с политическими партиями или коалициями, которые имеют большинство в Ассамблее.

2 августа 2019 года президент Хашим Тачи попросил Коалицию PANA предложить нового кандидата для формирования коалиционного правительства. Однако другие политические партии выступили против этого шага.

5 августа 2019 года Ассамблея Косово согласилась провести внеочередную сессию 22 августа, планируя распустить себя, чтобы можно было организовать выборы. 22 августа 2019 года депутаты 89-ю голосами из 120 проголосовали за роспуск парламента, что означало проведение выборов в течение 30-45 дней.

Избирательная система 
120 членов Ассамблеи избираются по принципу пропорционального представительства открытым списком, причем 20 мест зарезервированы за национальными меньшинствами. Выборный порог в 5 % был установлен для партий, не принадлежащих к меньшинствам.

Партии и коалиции 
7 сентября Избирательная комиссия опубликовала официальный список 25 участвующих партий и коалиций.

Опросы мнений

Результаты 
Первоначальные результаты показали, что проправительственный альянс NISMA — AKR — PD недобрав всего несколько сотен голосов, не достиг 5-процентного избирательного барьера и потерял все 10 своих мест. Однако Косовская комиссия по жалобам и апелляциям на выборах впоследствии дала указание убрать из подсчета около 3782 голосов, исходящих из Сербии, поскольку они были доставлены сербскими должностными лицами, а не по почте. Удаленные голоса позволили альянсу, возглавляемому NISMA, преодолеть избирательный порог и занять шесть мест, что на четыре меньше, чем на предыдущих выборах. Vetëvendosje и Независимая либеральная партия (которая утратила свое парламентское представительство) были единственными другими партиями, у которых сократилось число мест. Демократическая лига Косово, Демократическая партия Косово, альянс AAK — PSD и список сербов - все получили места. Явка избирателей составила около 45 %.

Отставка 
В результате выборов лидер Vetëvendosje Альбин Курти сформировал коалицию с LDK. Во время пандемии COVID-19 Альбин Курти был отправлен в отставку парламентом из-за отказа вводить чрезвычайное положение.

Примечания 

Выборы в Косове
Косово
Страницы с непроверенными переводами